La detentrice del titolo era Kim Clijsters, ma è stata sconfitta in semifinale da Viktoryja Azaranka. La bielorussa ha poi vinto il titolo battendo in finale Marija Šarapova per 6-3, 6-0. Con questo primo titolo dello Slam, Azaranka diventa la nuova numero 1 del mondo.

Teste di serie 

 Caroline Wozniacki (quarti di finale)
 Petra Kvitová (semifinale)
 Viktoryja Azaranka (campionessa)
 Marija Šarapova (finale)
 Li Na (quarto turno)
 Samantha Stosur (primo turno)
 Vera Zvonarëva (terzo turno)
 Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
 Marion Bartoli (terzo turno)
 Francesca Schiavone (secondo turno)
 Kim Clijsters (semifinale)
 Serena Williams (quarto turno)
 Jelena Janković (quarto turno)
 Sabine Lisicki (quarto turno)
 Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
 Peng Shuai (secondo turno)

 Dominika Cibulková (secondo turno)
 Svetlana Kuznecova (terzo turno)
 Flavia Pennetta (primo turno)
 Daniela Hantuchová (terzo turno)
 Ana Ivanović (quarto turno)
 Julia Görges (quarto turno)
 Roberta Vinci (secondo turno)
 Lucie Šafářová (primo turno)
 Kaia Kanepi (secondo turno)
 Anabel Medina Garrigues (terzo turno, ritirata)
 Marija Kirilenko (terzo turno, ritirata)
 Yanina Wickmayer (primo turno)
 Nadia Petrova (secondo turno)
 Angelique Kerber (terzo turno)
 Monica Niculescu (terzo turno)
 Petra Cetkovská (secondo turno)

Qualificazioni 

  Laura Robson (primo turno)
  Irena Pavlović (primo turno)
  Andrea Hlaváčková (primo turno)
  Stefanie Vögele (primo turno)
  Alison Riske (primo turno)
  Maria João Koehler (primo turno)

 Paula Ormaechea (secondo turno)
 Nina Bratčikova (terzo turno)
 Valerija Savinych (primo turno)
 Chang Kai-chen (secondo turno)
 Varvara Lepchenko (primo turno)
 Jamie Hampton (secondo turno)

Wildcard 

  Zhang Shuai (primo turno)
  Madison Keys (primo turno)
  Bojana Bobusic (primo turno)
  Isabella Holland (primo turno)

  Aravane Rezaï (primo turno)
  Casey Dellacqua (secondo turno)
  Olivia Rogowska (secondo turno)
  Ashleigh Barty (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Australian Open 2012